Jéhu est un roi d'Israël, fils de Jehoshaphat, et petit-fils de Nimshi.
  est un prophète dans la Bible hébraïque.
 Les compagnies de Jéhu étaient formées par des royalistes dans la région de Lyon en 1795.
 Les Compagnons de Jéhu est un roman historique écrit par Alexandre Dumas, publié en 1857. 
 Les Compagnons de Jéhu est un feuilleton télévisé français de 1966.
 Drive Like Jehu était un groupe de post-punk des États-Unis.